Opilio är ett släkte av spindeldjur. Opilio ingår i familjen långbenslockar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långbenslockar
Opilio

it:Opilio